Терри Ричард Миллс (; родился 21 декабря 1967 года, Ромьюлус, Мичиган) — американский профессиональный баскетболист и тренер.

Карьера игрока 

Играл на позиции тяжёлого форварда. Учился в Мичиганском университете, в 1990 году был выбран на драфте НБА под 16-м номером командой «Милуоки Бакс», однако, так и не сыграв за неё ни одного матча, был обменян в «Денвер Наггетс». Позже выступал за команды «Нью-Джерси Нетс», «Детройт Пистонс», «Майами Хит» и «Индиана Пэйсерс». Всего в НБА провёл 11 сезонов. Одновременно с ним в ассоциации играли его дядя, Джон Лонг, ставший в 1989 году чемпионом НБА в составе «Пистонс» и двоюродный брат Грант Лонг, также поигравший в «Детройте». В 1989 году Миллс стал чемпионом Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Всего за карьеру в НБА сыграл 678 игр, в которых набрал 7175 очков (в среднем 10,6 за игру), сделал 3680 подборов, 891 передачу, 397 перехватов и 296 блокшотов.

Тренерская карьера 

После завершения профессиональной карьеры игрока, в 2006 году, Миллс был главным тренером команды «Макомб Каунти Мустангз» из города Сентер-Лайн (Мичиган), выступавшей в международной баскетбольной лиге (IBL). В настоящее время проживает в Мичигане и является активным участником любительских гоночных соревнований по дрэг-рейсингу.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com 
 Статистика на сайте NBA.com 

Баскетболисты США
Игроки «Мичиган Вулверинс» (баскетбол)
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Индиана Пэйсерс»